Catalogue complet et détaillé des œuvres de Gabriel Fauré (1845-1924). Classement chronologique.

Légende 

1900-1910 → Date de début et de fin de la composition.

(1910) → Date mise hors de la chronologie, pour les arrangements historiques ou remarquables listés à la suite de l’œuvre principale, pour plus de clarté.

1910? → Date estimée ou probable (ca.1910).

av.1910 → Date de composition inférieure à une date connue (date de l'édition ou du décès du compositeur par exemple).

(11) → Numérotation spécifique des mélodies.

[Nom] → Nom ou complément au nom d'une œuvre donné par un tiers (autre que Fauré).

[Andante?] → Pour les arrangements, indication non vérifiée et supposée identique à l’œuvre principale.

(0:00) → Durée moyenne du morceau (après analyse de plusieurs banques de données).

(0:00 à 0:00) → Durées moyennes minimale et maximale selon l'interprétation ou le tempo.

Texte grisé → Œuvre perdue, inachevée ou projet avorté dont il ne reste rien ou seulement quelques brouillons jamais publiés ni joués. Aide à la compréhension de l’œuvre de l'auteur et il est encore possible de découvrir abouties quelques-unes de ces partitions.

sol maj → La tonalité d'origine est en gras, les autres transcriptions indiquées sont celles choisies par Gabriel Fauré ou celles couramment éditées. Il en existe souvent plusieurs autres.

Éditions: → Liste des premières éditions et des recueils. Lien vers le manuscrit original (BnF) ou les premières de couverture originales ou vers le site IMSLP pour les partitions d'époque libre de droit ; les éditions de moins de  n'ont donc pas de lien.

Classement des œuvres par instruments

Chronologie détaillée des œuvres et des principaux arrangements 
La chronologie qui suit se base sur les documents d'archives, principalement de la BNF (Manuscrits, courriers, partitions d'époque...) mais aussi de différents fonds européens et mondiaux, publics et privés. La chronologie établie par Jean-Michel Nectoux a aussi été prise en compte, comme celle d'autres auteurs ou critiques. En cas de différence de datation, les avis sont indiqués. Par ailleurs, le choix a été fait de tenir compte de la date de fin de composition (en gras), date connue ou figurant sur les manuscrits envoyés aux éditeurs pour mise en page et édition.

Dans le cas de versions ultérieures révisées, d'orchestrations, d'arrangements réalisés par Gabriel Fauré ou un autre compositeur, il a été retenu de les énumérer en suivant l’œuvre principale (date entre parenthèses) à l’exception des œuvres profondément remaniées ou détournées (recyclage de « Jules César » par exemple) ou des œuvres qui ont donné lieu à des recompositions abouties (versions du « Requiem » par exemple). Dans tous les cas, des renvois (→) sont indiqués pour retrouver les œuvres sœurs antérieures ou postérieures ainsi que les recueils concernés.

Principaux recueils

Notes et références 

Faure, Gabriel